Le patronyme Boumaïza en arabe بومعيزة est un patronyme algérien qui désigne aujourd’hui les descendants d’une famille tunisienne puis algérienne connue sous le nom des Châbbiya (en arabe الشابية). C'est un ancien patronyme encore porté aujourd'hui. 
La famille descend d'une longue lignée de personnages arabes dont le lointain ancêtre serait un des compagnons du prophète Mahomet, Abdullah ibn Masud.

Le poète tunisien Abou el Kacem Chebbi ainsi que le Caïd Cheikh Ali Boumaïza ou l'écrivain algérien Nafaa Boumaïza font partie des descendants des Châabbiya

Localité 

 Boumaïza (Coordonnées :) est une localité de la wilaya de Skikda, depuis La loi  du , nommée ainsi du fait qu'elle représente une vaste propriété des héritiers Boumaïza.

Lien externe

Notes et références 

Patronyme algérien